Hermann Hirzel kan syfta på:

* Hermann Hirzel (död 1480), schweizisk benediktin
 Hermann Hirzel (1864–1939), schweizisk konstnär